Майкл Лоре́нцо У́ри (, род. 8 августа 1980) — американский актёр. Наибольшую известность ему принесла роль Марка Сент-Джеймса в сериале «Дурнушка» (2006—2010).

Карьера 
После окончания средней школы, Ури начал карьеру в театре, где появился в ряде постановок.

Ури добился наибольшей известности по роли Марка Сент-Джеймса в телесериале «Дурнушка», где он снимался с 2006 по 2010 год. Изначально появление Ури в сериале было задумано как не постоянное, а гостевое. Тем не менее Ванессе Уильямс настолько понравился Ури, что она настояла чтобы его персонажа сделали регулярным. Вместе с актёрским ансамблем он был номинирован на Премию Гильдии киноактёров США в 2007 и 2008 годах, а также получил три номинации на Teen Choice Awards.

В январе 2012 года Ури дебютировал на Бродвее, в мюзикле «Как преуспеть в бизнесе, ничего не делая». Летом 2017 года сыграл в офф-бродвейском театре роль Хлестакова.

В 2012 году играл одну из главных ролей в ситкоме «Партнёры». Позже появлялся в качестве периодических персонажей в сериалах «Американская семейка», «Хорошая жена» и «Юная».

Личная жизнь 
Ури — открытый квир. С 2008 года он состоит в отношениях с актёром Райаном Спаном.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Джульярдской школы
Лауреаты премии «Драма Деск»
Лауреаты премии «Театральный мир»
Киноактёры США